Лебяжье — село в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав Соусканихинского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Бии. Абсолютная высота — 203 метра над уровнем моря.

История 
Согласно «Списку населённых мест Сибирского края», изданному в 1928 году, имелось два населённых пункта в составе Новиковского района Бийского округа, позднее объединённых в село Лебяжье:
 Село Лебяжье (правобережное). Основано в 1824 году. В 1926 году имелось 67 хозяйств и проживало 353 человека (173 мужчины и 180 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении являлось центром Лебяжье-Правобережинского сельсовета.
 Село Лебяжье (левобережное). Основано в 1846 году. В 1926 году имелось 242 хозяйства и проживало 1288 человек (609 мужчин и 679 женщин). В национальном составе населения также преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Лебяжье-Левобережинского сельсовета.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)